gemeente in de Filipijnse provincie Abra: Peñarrubia (Abra)
gemeente in de Spaanse provincie Cantabrië: Peñarrubia (Cantabrië)